Крылья ангела:
 Крылья ангела (Pholadidae) — семейство двустворчатых моллюсков из отряда Myoida;
 Крылья ангела — фильм Мирослава Малича.

Примечания